Premier-Novembre  ou Ier-Novembre  1er-Novembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Fête 

Le Premier Novembre est une autre appellation de la Toussaint, fête catholique.

Site ou édifice 

Les noms de plusieurs sites ou édifices, de pays ou de régions francophones, contiennent cette date, sous diverses graphies en français, en référence à des événements de portée locale ou élargie, survenus à cette même date (cf. infra).

En Algérie :
 Stade du 1er-Novembre-1954 (Alger)
 Stade du 1er-Novembre-1954 (Tizi-Ouzou)
 Stade du 1er-Novembre-1954 (Batna)

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places, de pays ou de régions francophones, contiennent également cette date, sous diverses graphies en référence à des événements de portée locale ou élargie, survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par cet odonyme sont notamment :

En Algérie,
 Le  : la « Toussaint rouge » ou « Déclaration du 1er novembre 1954 », surnom du déclenchement de la « guerre de libération algérienne », dite Guerre d'Algérie ;  c'est l'événement majeur auquel la majorité de ces toponymes font référence. 

En France, 
 Le  : événement non connu à La Calmette dans le Gard, à la fin de la première Guerre mondiale.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies « Premier-Novembre » et « I(er)-Novembre »

Graphie « 1(er)-Novembre »

Graphies en langues étrangères

Références et localisations

Références 

Néant

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langues étrangères

Néant

Voir aussi 

Homonymie
01